675-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк  — воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк формировался с ноября 1941 года в Абакане и Черногорске, на базе курсантов Высшей авиационной школы пилотов первоначального обучения, эвакуированной из Киева. Был вооружён самолётами Р-5 и И-15 бис

В составе действующей армии с 28 декабря 1941 по 21 февраля 1942 года

В конце декабря 1941 года поступил в 4-ю смешанную авиационную дивизию Северо-Западного фронта, действовал в районе озера Селигер. По некоторым данным полк оказался совершенно не подготовлен к боевым действиям, лётный состав был не обучен и выполнять боевые задания могли лишь семь экипажей полка.

21 февраля 1942 года расформирован приблизительно в одни и те же дни вместе с дивизией

Полное наименование 
 
 675-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны